Макуши — многозначный термин.

Населённые пункты

Латвия 
 Макуши — село в Кастулинской волости Аглонского края.

Россия 
 Макуши — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Макуши — деревня в Островском районе Псковской области.

Другое 
 Макуши — народность, говорящая на языке макуши.
 Макуши — язык этнических макушей, на котором говорят в Бразилии, Гайане, Венесуэле